Miejscowości w USA:
 Graniteville – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Nevada
 Graniteville – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Aiken
 Graniteville – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Washington